The Last of Us — багатокористувацька відеогра в жанрі пригодницького бойовика, яка розробляється Naughty Dog і буде видана Sony Interactive Entertainment. Вона є частиною серії The Last of Us, що відбувається в постапокаліптичних Сполучених Штатах.

Розробка 
Проєкт розробляється Naughty Dog під керівництвом співдиректорів Вініта Аґарвала та Ентоні Ньюмана, тоді як Джозеф Петтінаті є сценаристом. Багатокористувацький режим спочатку розроблявся для The Last of Us Part II (2020), як і у випадку з The Last of Us (2013); Ньюман та Курт Марґенау, співдиректори Part II, підтвердили розробку режиму на виставці E3 у червні 2018 року. Проте, у вересні 2019 року креативний директор і співсценарист Ніл Дракманн та одна з провідних дизайнерів Part II  оголосили, що гра буде сфокусована лише на однокористувацькій кампанії; пізніше Naughty Dog опублікувала офіційну заяву, що підтверджувала їхнє твердження, і додатково зазначила, що робота над багатокористувацьким режимом триває окремо, проте деталі щодо його реалізації поки що не визначені. Після випуску Part II у 2020 році кількість вакансій студії, пов'язаних із багатокористувацькою грою, збільшилася; Аґарвал сказав, що студія «активно наймає співробітників» для розробки гри, яка є її першим окремим багатокористувацьким проєктом. Під час  у червні 2022 року Дракманн підтвердив, що гра буде випущена окремо, і представив перший . Він повідомив, що гра є «такою ж великою», як і однокористувацькі проєкти Naughty Dog, зазначивши, що вона матиме нових персонажів і новий сетинг, імовірно Сан-Франциско, судячи з концепт-арту. У тому ж місяці Джефф Ґрабб із  заявив про перенесення випуску гри, що було зумовлено високими амбіціями студії стосовно проєкту, яка хотіла приділити більше часу на його розробку. За словами Ґрабба, розробники використовуватимуть  у грі, яка дасть їм змогу створювати та випускати новий контент без значних оновлень. За списками вакансій, опублікованими в жовтні, передбачалося, що гра буде умовно безкоштовною. У січні 2023 року Дракманн представив другий концепт-арт і заявив, що додаткові подробиці будуть розкриті пізніше цього року.

Примітки 
 Коментарі

 Джерела

Примітки 
 Концепт-арти на сайті 

Action-adventure
The Last of Us
Багатокористувацькі відеоігри
Відеоігри в розробці
Відеоігри про вірусні епідемії
Відеоігри про зомбі
Відеоігри, дії яких відбуваються в США
Відеоігри, розроблені в США
Ігри Naughty Dog
Ігри Sony Computer Entertainment
Постапокаліптичні відеоігри
Стелс-ігри
Шутери від третьої особи